Zwei Wasserfahrzeuge der United States Navy trugen den Namen USS Andrew Jackson:

 USS Andrew Jackson (1832), ein Kutter, der während des Sezessionskriegs im Dienst war
 USS Andrew Jackson (SSBN-619), ein U-Boot der Lafayette-Klasse, in Dienst von 1963 bis 1989

Andrew Jackson
Andrew Jackson als Namensgeber